Nagylapos jelentheti:
Nagylapos, Eger egyik települése Heves megyében
Nagylapos, Gyomaendrőd egyik településrésze Békés megyében
Nagylapos, Kálmánháza településrésze Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Nagylaposdűlő, Jászalsószentgyörgy egyik dűlője